Bednarzówka ist ein polnischer Ortsname:
 Bednarzówka (Zalewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Böttchershof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)
 Bednarzówka (Dębowa Kłoda), Dorf in der Woiwodschaft Lublin